Worcester é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Worcester (Maryland)
Condado de Worcester (Massachusetts)

Desambiguações de topônimos